Pan de cuco puede referirse a:
 el nombre común de la planta Oxalis acetosella;
 el nombre común de la planta Sedum acre; o
 el nombre común de la planta '''''Sedum album.